Verner peut faire référence à

Patronyme 
 Josée Verner, femme politique canadienne
 Karl Verner, linguiste danois
 Miroslav Verner, égyptologue tchèque.
 Tomáš Verner, patineur artistique tchèque
 William Verner, athlète américain spécialiste du demi-fond
 Maxime Verner, homme politique français
 Frederick Arthur Verner, peintre canadien

Toponyme 
 Verner, une ville du Canada
 The Lillian Verner Game Show, une émission de télévision américaine populaire
 Loi de Verner, une loi en linguistique

Voir aussi 
 Werner

Notes 

Patronyme germanique